Partit Comunista d'Holanda (del seu nom en neerlandès Communistische Partij Holland), partit polític històric dels Països Baixos
 Banque CPH (de l'acrònim en francès de Crédit Professionnel du Hainaut), banc amb seu a Tournai (Bèlgica)
 Cens de població i habitatge, conjunt de dades referides a la població i l'habitatge d'un territori
 Hemicrània paroxística (del seu nom en anglès Chronic Paroxysmal Hemicrania), cefalàlgia que afecta sovint l'entorn dels ulls
 Coproporfíria hereditària, porfíria hepàtica aguda que afecta la biosíntesi del grup hemo
 CPH també és el codi IATA de l'Aeroport de Copenhaguen, a Dinamarca
 CPh també és l'abreviatura de Classical Philology, revista acadèmica de referència en filologia clàssica
 CpH també és l'abreviatura del ciclopentadiè, compost orgànic d'olor desagradable
 cph també és l'abreviatura de cicles per alçada d'imatge, unitat de mesura de resolució de pantalla